Montealegre de Campos, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó (Espanya)
 Montealegre del Castillo, municipi de la província d'Albacete a la comunitat de Castella la Manxa (Espanya)
 Gerónima Montealegre Fernández (San José, 1823 – 1892)
 Pedro Montealegre Latorre (Santiago de Xile, 1975 - 2015), poeta xilè